Для старшей серии GP2 смотрите GP2 в сезоне 2013.

Сезон 2013 GP3 - четвёртый сезон серии GP3, серии поддержки GP2.
После трёхлетнего цикла, в серии меняется шасси на новое, GP3/13, произведенное итальянским конструктором Dallara. Турбированные двигатели мощностью 280 л.с. меняются на обычные 400-сильные агрегаты, которые будут использоваться до 2016 года. Организаторы серии ожидают уменьшение времени прохождения круга в среднем на 3 секунды, что было доказано на предсезонных тестах в Эшториле. Организаторы собираются уменьшить разницу между сериями GP3 и GP2.

Команды и пилоты

Календарь 2013 

Календарь был опубликован 19 декабря 2012 года. Сезон состоит из 7 этапов в качестве гонок поддержки серий Формула-1 и GP2 и одного самостоятельного этапа.

Результаты

Положения в чемпионате

Личный зачет

Командный зачет 

Сезоны GP3